Le mot Prussien peut désigner :
 le vieux-prussien, qui était une langue balte ;
 le bas-prussien, qui est un dialecte allemand ;
 une personne ayant appartenu au peuple balte des Prussiens ;
 un habitant de la région allemande de Prusse.